Cladorrhinum — рід грибів родини Lasiosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Cladorrhinum відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Marchal, E. 1885. Champignons coprophiles de Belgique. Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique. 24:57-77 - P.64

Роди грибів
Сордаріоміцети